Feroci ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Feroci (* 1940), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof, Kardinal
 Ferdinando Nelli Feroci (* 1946), italienischer Diplomat und EU-Beamter